

Geografia
 Canada
 Clyde – villaggio del Canada, situato nell'Alberta 
 Regno Unito
 Clyde – fiume della Scozia
 Stati Uniti d'America
 Clyde – census-designated place della contea di Contra Costa, California
 Clyde – città della Contea di Haywood, Carolina del Nord
 Clyde – città della Contea di Cloud, Kansas
 Clyde – township della Contea di Allegan, Michigan 
 Clyde – township della Contea di St. Clair, Michigan
 Clyde – villaggio della Contea di Nodaway, Missouri
 Clyde – census-designated place della contea di Somerset, New Jersey
 Clyde – villaggio della contea di Wayne, New York
 Clyde –  città della Contea di Sandusky, Ohio
 Clyde – città della Contea di Callahan, Texas
 Clyde – città della Contea di Iowa, Wisconsin

Onomastica
 Clyde – nome proprio di persona inglese maschile

Sport
 Clyde Football Club – società calcistica scozzese

Zoologia 
 Clyde – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae